Anatomia
 mózg (cerebrum) –  centralna część układu nerwowego kręgowców i większości bezkręgowców.
 U kręgowców mózg odnosić może się do
 kresomózgowia z międzymózgowiem
 kresomózgowia z międzymózgowiem i śródmózgowiem
 całego mózgowia
 W szczególności u człowieka mózg odnosić się może także do:
 kresomózgowia
 półkul mózgu
 całego mózgowia człowieka

Kultura
 Klub Mózg – klub muzyczny w Bydgoszczy
 Mózg – film francuski.
 Mózg – singel polskiej wokalistki Misi Ff.

Przypisy